Цент (от  — сто) может означать:
 Цент —  полутона равномерно темперированного строя.
 Цент — производная денежная единица достоинством в одну сотую базовой валюты в 55 странах.